L'expression « glande urétrale » peut faire référence à :
 les glandes bulbo-urétrales ;
 les glandes para-urétrales ;
 les  ;

Voir aussi